Вале́рий Фроло́в:
 Фролов, Валерий Владимирович (род. 1970) — советский и российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Фролов, Валерий Дмитриевич (1947—2014) — белорусский политический деятель.
 Фролов, Валерий Павлович — советский, российский и канадский физик-теоретик, специалист в области теории черных дыр.
 
 Фролов, Валерий Семёнович (род. 1949) — украинский военачальник. Примечания